Hakan Çalhanoğlu – calciatore turco con cittadinanza tedesca
 Kerim Çalhanoğlu – calciatore tedesco
 Muhammed Çalhanoğlu – calciatore turco con cittadinanza tedesca